2001-2002 est la vingt-septième saison de l', le championnat élite de hockey sur glace en Suède.

Classement final 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques individuelles

Meilleurs pointeurs

Séries éliminatoires

Effectif vainqueur

Références 

  Hockeyligan.se — site officiel
  Swehockey.se — statistiques officielles

2001-2002
Elitserien
Elitserien
Sport en Suède en 2001
Sport en Suède en 2002
Suède